Bersot :
Ernest Bersot (1816-1880), philosophe et journaliste français
Lucien Bersot (1881-1915), soldat fusillé pour l'exemple pendant la Première Guerre mondiale

Homonymie de patronyme